

Люткувка — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Люткувка — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства